Gangleri kan syfta på 

 Gangleri – en sagokung i Eddan, se Gylfe
 Gangleri – annat namn på  asagudden Oden
 Tímaritið Gangleri – en isländsk teosofisk tidskrift